Sanza kan syfta på:

 Sanza (musikinstrument) – ett afrikanskt musikinstrument
 Sanza, Kampanien – en kommun i Italien